Железово — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Железово — деревня в Юрьев-Польском районе.

Нижегородская область 
 Железово — деревня в Чкаловском районе.

Новгородская область 
 Железово — деревня в Крестецком районе.

Псковская область 
 Железово — деревня в Локнянском районе.
 Железово — деревня в Островском районе.
 Железово — деревня в Пушкиногорском районе.
 Железово-1 — деревня в Печорском районе.
 Железово-2 — деревня в Печорском районе.

Тверская область 
 Железово — деревня в Западнодвинском районе.
 Железово — деревня в Кувшиновском районе.
 Железово — деревня в сельском поселении Алёшино Рамешковского района.
 Железово — деревня в сельском поселении Ведное Рамешковского района.
 Железово — деревня в Паньковском сельском поселении Старицкого района.
 Железово — деревня в Красновском сельском поселении Старицкого района.

Ярославская область 
 Железово — деревня в Любимском районе.